Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Bruce Manson e Tomáš Šmíd 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Peter McNamara /  Paul McNamee (semifinali)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (primo turno)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (Campioni)
 Bruce Manson /  Tomáš Šmíd (finale)

 Mark Edmondson /  Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (secondo turno)
 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (quarti di finale)
 Christopher Mottram /  Gianni Ocleppo (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1981